Venantini ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Venantini (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Venantino Venantini (1930–2018), italienischer Schauspieler